Brincat est un patronyme maltais notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
  (né en 1970), joueur de football maltais ; 
  (née en 1992), ingénieur du son australien.

Notes et références 

Patronyme maltais